Die Europäische Handballföderation (, EHF) ist der Dachverband für den Handball in Europa mit 52 nationalen Mitgliedsverbänden und einer von fünf Kontinentalverbänden der International Handball Federation. Er wurde am 17. November 1991 in Berlin gegründet und hat seinen Sitz in Wien. Präsident ist der Österreicher Michael Wiederer. Generalsekretär des Verbandes ist dessen Landsmann Martin Hausleitner.

Wettbewerbe

Für Nationalmannschaften 
Der Verband lässt im zweijährigen Rhythmus Wettbewerbe ausrichten.

Hallenhandball 
 European Handball Championship bzw. EHF EURO
 Handball-Europameisterschaft der Männer (Men's EHF EURO) und
 Handball-Europameisterschaft der Frauen (Women's EHF EURO)
 EHF Euro Cup
 IHF/EHF Trophy
 M20 EHF EURO
 U-20-Handball-Europameisterschaft der Männer
 M18 EHF EURO
 U-18-Handball-Europameisterschaft der Männer
 M18 EHF Championship
 W19 EHF EURO
 U-19-Handball-Europameisterschaft der Frauen
 W19 EHF Championship
 W17 EHF EURO
 U-17-Handball-Europameisterschaft der Frauen

Beachhandball 
 Beach Handball EURO
 Beachhandball-Europameisterschaft (seit 2000)
 EHF Beachhandball Championship (seit 2022)
 M17 Beach Handball EURO
 W17 Beach Handball EURO

Rollstuhlhandball 
 Rollstuhlhandball-Europameisterschaften
 Europäisches Rollstuhlhandball-Nationenturnier (bis 2019)

Für Vereinsmannschaften

Hallenhandball 
 EHF Champions League (bis 1993 Europapokal der Landesmeister)
 EHF European League (bis 2020 EHF-Pokal, seit 2012/2016 mit Europapokal der Pokalsieger vereinigt)
 EHF European Cup (von 2000 bis 2020 EHF Challenge Cup)

ehemalige Meisterschaften
 EHF Champions Trophy, 1996 bis 2008
 EHF Cup Winners’ Cup (Europapokal der Pokalsieger), 1975/1976 bis 2012/2016 (Männer/Frauen)
 Euro-City-Cup, 1993 bis 2000

Beachhandball 
 EHF Beach Handball Champions Cup (seit 2014)
 EBT Finals

Mitglieder 
31 Nationen gründeten die EHF. Nach dem Ende der Sowjetunion 1991 spielten deren Nationen als Gemeinschaft Unabhängiger Staaten bis 1992, danach traten die Nachfolgestaaten Armenien, Aserbaidschan, Belarus,  Moldau, Russland und die Ukraine 1992 der EHF bei. Im selben Jahr zerfiel Jugoslawien, dabei traten Kroatien, die Bundesrepublik Jugoslawien und Slowenien der EHF bei, Bosnien und Herzegowina wurde provisorisches Mitglied. Ebenfalls 1992 wurden Albanien, Andora und Irland aufgenommen. Nordmazedonien als ehemalige Republik von Jugoslawien wurde 1993 aufgenommen. Nachdem sich die Tschechoslowakei Ende 1992 auflöste, wurden die Slowakei und Tschechien 1993 aufgenommen. Bosnien und Herzegowina und Malta erhielten die Mitgliedschaft 1996. 2004 wurden England und Schottland separate assoziierte Mitglieder, während das Vereinigtes Königreich Vollmitglied blieb. Im Mai 2006 wurde Monaco aufgenommen. Nachdem der Staatenbund Serbien und Montenegro im Mai 2006 aufgelöst wurde, wurden Montenegro und Serbien im Juli 2006 aufgenommen. Nachdem Kosovo seit 2006 ein assoziiertes Mitglied war, wurde es bis jetzt letztes Mitglied aufgenommen.

Jetzige Mitglieder (Stand 29. November 2022):
Mitglieder 2011 mit Beitrittsdatum:

Ehemalige Mitglieder 

31 Nationen gründeten die EHF. Die zwei fehlenden Gründernationen sind wahrscheinlich zwei der folgenden Nationen, Jugoslawien, Tschechoslowakei oder das Vereinigte Königreich.

Statistik

EHF-Rangliste

Europapokalsiege nach Nationen (Männer) 
Stand: Saison 2019/20

Europapokalsiege nach Nationen (Frauen) 
Stand: Saison 2019/20

Auszeichnungen für Spieler 
Die EHF zeichnet Spieler für ihre Leistungen aus.

Player of the Year 

Im Jahr 2022 initiierte die EHF die Wahl der Player of the Year (deutsch: Spieler des Jahres). Die Wahl wird getrennt für männliche und weibliche Spieler stattfinden.

Dabei sollen jährlich der beste Torhüter, Außenspieler, Rückraumspieler und Kreisläufer sowie der beste Verteidiger und beste neue Spieler gekürt werden. Aus dieser Auswahl soll dann noch der wertvollste Spieler gewählt werden. Die erstmalige Titelvergabe ist für Juni 2023 geplant.

Für die Wahl werden je Position maximal neun Kandidaten ermittelt. In der EHF Champions League soll dazu in jeder Runde ein „Team der Runde“ gewählt werden. Die besten drei Spieler auf jeder Position mit den meisten Nominierungen bis zum Ende des Viertelfinals bilden dann die Kandidatenliste für den „Spieler des Jahres“. Aus den europäischen Wettbewerben für Nationalmannschaften wird jedes Mitglied des All-Star-Teams der Meisterschaft Kandidat für den „Spieler des Jahres“, das gilt auch für die europäischen Teilnehmer an den Wettbewerben der IHF. Hinzu kommen Spieler aus der EHF European League (einer pro Position) sowie aus den Qualifikationsspielen zu den europäischen Wettbewerben für Nationalmannschaften (bis zu drei pro Position) sowie ggf. ein Spieler per Wildcard.

Gewählt wird dann durch Spieler, Trainer, Journalisten sowie durch Fans. Die Stimmen jeder Interessengruppe zählen zusammen 25 % der Gesamtstimme. Der wertvollste Spieler der Saison, der beste neue Spieler sowie die „Legenden des Handballs“, die in die „Hall of Fame“ aufgenommen werden, werden von einer vom Exekutivkomitee der EHF nominierten Expertengruppe ausgewählt.

Auch die Wahl der besten Beachhandballspieler ist geplant.

EHF-Spieler des Jahres

EHF-Spieler des Monats

Siehe auch 
 EHF-Rangliste

Weblinks 

 Offizielle Website der Europäischen Handballföderation (englisch)
 EHF Champions League (englisch)
 ehfTV.com - Streaming-Plattform der Europäischen Handball Föderation (englisch)
 EHF-Pokal/EHF-Europapokal der Pokalsieger (englisch)
 Liste der jährlichen Berichte (englisch)

Nachweise 

Europa
Handball
Sportverband (Wien)